Joaquín Rodríguez puede referirse a:

Personajes históricos 
 José Joaquín Rodríguez Zeledón (1838-1917), político costarricense.
 Juan Joaquín Rodríguez y Femenías (1839-1905), botánico, explorador y algólogo español.
 Joaquín Rodríguez Rozas (1869-1919), abogado y político chileno.
 Joaquín Rodríguez Rodríguez (1910-1949), jurista español.
 Joaquín Rodríguez López (1912- ), militar español.
 Joaquín Rodríguez Lugo (1942 - ), abogado y político mexicano.
 José Joaquín Rodríguez Zorrilla, o Joseph Joachin Rodríguez Zorrilla, miembro del Cabildo de Santiago y partícipe del proceso de independencia de Chile.

Deporte, entretenimiento y otros 
 Joaquín Rodríguez Costillares (1743-1800), torero español.
 Félix Joaquín Rodríguez (1897-1931), director de cine colombiano.
 Joaquín Rodríguez Ortega Cagancho (1903-1984), torero español.
 Joaquín Ángel Rodríguez Castelao, Quino, Ángel del Coral o El Coralero de Alcudia (1933-2007), buzo coralero español.
 Joaquín Rodríguez Gran o Dodot (1947- ), humorista gráfico español.
 José Joaquín Rodríguez o José Joaquín Rodríguez Moreno (1980- ), historiador del cómic español.
 Joaquim Rodríguez, Joaquim Rodríguez Oliver o Purito Rodríguez (1979- ), ciclista español.
 Joaquín Rodríguez Espinar (1982- ), futbolista español.
 Joaquín Rodríguez (baloncestista), (1999- ), jugador de baloncesto uruguayo.